

События 
 Халиф и государственные учреждения перемещаются в новый город Мадинат-аль-Захра из города Кордова.
 Эдмунд Уэссекский занимает Стратклид (Зап. Нортумбрия) и передаёт его своему союзнику Малькольму I Макдональду, королю Шотландии.
 Дож Венеции запретил брать на корабли еврейских купцов.
 Низложение Гуго (ум.947), короля Италии.
 945—950 — Король Италии Лотарь II, сын Гуго. Женат на Адельхейд (Аделаиде), дочери Родульфа II и Берты.
 945—949 — Князь Хорватии Мирослав.
 Январь — Стефан и Константин, дети Романа Лакапина, сосланы на Прот и пострижены в монахи. Константин Багрянородный делает соправителем своего сына Романа.
 945—959 — Император Византии Константин VII Багрянородный (вторично). Женат на Елене, дочери Романа Лакапина.
 Буиды захватывают Ирак и Багдад. Окончательный распад халифата. Аббасиды сохраняют лишь духовную власть. Ахмед ибн Буйэ становится правителем Ирака и Западного Ирана. В Ширазе и Рейе правили братья Ахмеда — Хасан и Али.
 Крупное вторжение кхмеров в Чампу.

Русь 

 Первое восстание древлян. Убит киевский князь Игорь.
 Начало правления княгини Ольги в Киеве, в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе Игоревиче.
 Принятие княгиней Ольгой реформы по упорядочиванию сбора (уроков, оброков, дани), централизация управления страной и установление мест сбора податей (становищ, погостов).
 Месть древлянам вдовы князя Игоря, княгини Ольги — сожжение столицы древлян Искоростеня (Коростеня).

Родились 
 Около 945 —  Tróndur í Gøtu (умер в 1035), предводитель викингов на Фарерских островах.
 Около 945 — Аббон из Флери, святой Римско-католической церкви.

Скончались 
 Игорь Рюрикович, великий князь Киевский, сын Рюрика.
 Ки-но Цураюки, поэт (род. 868).
 Крешимир I, король Хорватии.
 Обри I де Макон, виконт и граф Макона.
 ал-Хамдани, арабский географ.

См. также

Примечания